peut faire référence à :

Musique 
  est un groupe folk rock français ;
  est un groupe de rock letton ;
  est le titre d’une chanson de l’album  du groupe .

Cinéma 
  est un film de John Landis sorti en 1982 ;
  est un film documentaire de  sorti en 1999 ;
  est un film d'horreur de Sopon Sukdapisit sorti en 2008 ;
  est un film de Cem Yılmaz sorti en 2014.

Télévision 
  est une série britannique de , réalisés par  et diffusés en 1999 à la télévision.

Roman 
  est un roman de John Barth.